Гринфилд ( — зелёное поле):

Фамилия 
 Гринфилд — английская фамилия.

Топоним

Населённые пункты 
 Гринфилд — город в штате Массачусетс, США.
 Гринфилд () — город в округе Хеннепин, штат Миннесота, США.
 Гринфилд () — тауншип в округе Уабаша,  штат Миннесота, США.
 Гринфилд () — город в штате Айова, США.

Кладбище 
 «Гринфилд» — кладбище в Ливингстоне (США, штат Монтана) и в Оклахоме.
 «Гринвуд» — кладбище в штате Нью-Йорк в США.

Торговая марка 
 «Гринфилд» — торговая марка чая, принадлежащая российской группе компаний «Орими Трэйд».

Прочее 
 Гринфилд — в индустриальном строительстве означает возведение объектов на свободном участке, где нет необходимости подстраиваться под существующую застройку (в отличие от браунфилда).